Wallumrød ist der Name folgender Personen:

 Christian Wallumrød (* 1971), norwegischer Jazzpianist und Komponist
 Susanna Wallumrød (* 1979), norwegische Sängerin und Songwriterin